Saint-Guillaume kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Guillaume, Isère, departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Kanada 

 Saint-Guillaume (kommun), Québec, Centre-du-Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar